Sancici ist der Familienname der folgenden Personen:

 Heleen Sancisi-Weerdenburg (1944–2000), niederländische Althistorikerin
 Juan Salazar Sancisi (* 1949), ecuadorianischer Diplomat